Changing All the Time () — второй студийный альбом группы Smokie, выпущенный в сентябре 1975 года.

Первые тиражи альбома были сделаны с оригинальным названием группы Smokey, но в ноябре 1975 года было объявлено, что название будет изменено на Smokie, чтобы избежать путаницы с американским исполнителем Смоки Робинсоном. Все последующие тиражи альбома будут иметь измененное написание.

Трек-лист

Участники записи

Smokie 
 Крис Норман — ритм-гитара, вокал, акустическая гитара, электрогитара, фортепиано
 Алан Силсон — соло-гитара, вокал, акустическая гитара, бэк-вокал, вокал на «Give It to Me»
 Терри Аттли — бас-гитара, бэк-вокал
 Пит Спенсер — ударные, флейта, перкуссия

Технический персонал 
 Майк Чепмен, Ники Чинн — продюсеры
 Пит Коулман — инженер
 Записано на Audio International Studios в Лондоне
 Пит Сильвер, Фил Коулман — звукорежиссёры
 Сведено Крисом Блэром на Эбби-Роуд
 MM Sound Digital Mastering Studios — ремастеринг 2016 года
 Фил Дюнс — струнные аранжировки (на треках 1, 2 и 6)
 Оформление обложки — Майкл Росс
 Фотограф — Геред Манковиц

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы группы Smokie